Дми́трий Семёнович Львов:
 Львов, Дмитрий Семёнович (1775—1834) — генерал-майор русской императорской армии из рода Львовых.
 Львов, Дмитрий Семёнович (1930—2007) — российский экономист, академик РАН.